Мітюков — російське прізвище.
 Мітюков Ігор Олександрович (1952) — український політичний та громадський діяч, економіст і фінансист.
 Мітюков Олександр Георгійович (1923—2011) — радянський історик, архівіст.
 Мітюков Андрій Каллиникович (1871—1928+) — професор римського права. Син Каллиника Андрійовича Мітюкова.
 Мітюков Каллиник Андрійович (1823—1885) — професор римського права. Ректор Київського університету (1865).